Gustav Born kan syfta på:

* Gustav Born (1851–1900), tysk embryolog
 Gustav Born (1921–2018), tysk-brittisk farmakolog